Miejscowości w USA:
 Neodesha – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
Gminy w USA:
 Neodesha (ang. Neodesha Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson